Рене́ Алло́ (, 1917 — 2013) — французский историк-традиционалист и исследователь, писатель и публицист, философ-герметик. Является специалистом-экспертом по истории символизма, алхимии, тайных обществ. Рене Алло является коллекционером, владельцем обширной библиотеки научных и исторических материалов, посвященных герметике и истории алхимии.

Творчество автора 
Основным направлением научных исследований Рене Алло являлись тайные оккультные общества Средневековья и Нового времени, в частности, масонские организации и Приорат Сиона. В 1970 году он выпустил критическое издание трактата известного парижского книготорговца и алхимика Николя Фламеля «Книга иероглифических фигур» (1409).

Значительная часть исследований историка посвящена оккультной истории нацистской Германии. Так, согласно утверждениям Александра Дугина, в своей книге «Гитлер и тайные общества» Рене Алло описывает историю создания «Общества Туле», затронул эсхатологические аспекты нацизма. По убеждению Дугина, именно Алло, будучи профессиональным исследователем символизма и «герметиком», впервые указал на символизм зелёного цвета в так называемом «эзотерическом гитлеризме». Там же указывается, что он связал этот символизм с цветом ислама, и в его концепциях определенную роль играл даже зелёный цвет любимой чернильной ручки Гиммлера, главы «чёрного ордена» — СС..

Упоминания у российских авторов 
Ссылка на мнение Рене Алло используется в труде российского философа Александра Дугина, в его труде «Философия традиционализма».

Книги и публикации 
 Aspects de l’Alchimie traditionnelle, Paris, Éditions de Minuit, 1953, 240 p.
 De la nature des symboles, Paris, Flammarion, 1958, 126 p.
 Les Sociétés secrètes, leurs origines et leur destin, Paris, Éditions Retz, 1963, 256 p.
 Histoire des sciences occultes, Lausanne, Éditions Rencontre, 1965, 112 p.
 Histoire des grandes constructions, Levallois-Perret, Cercle du bibliophile, 1966, 112 p.
 avec Hubert Larcher et Gwen Le Scouézec, Encyclopédie de la divination, Paris, Tchou, 1964, 551 p.
 Guide de Versailles mystérieux, Paris, Tchou, 1966, 287 p.
 Guide de Fontainebleau mystérieux, Paris, Tchou, 1967, 287 p.
 Hitler et les sociétés secrètes, enquête sur les sources occultes du nazisme, Paris, Cercle du nouveau livre d’histoire, 1969, 367 p.
 Énigmes et symboles du Mont-Saint-Michel, suivi d’une étude historique de Charles de Cossé-Brissac sur l’Ordre de Saint-Michel, Paris, Julliard, 1970, 311 p.
 Guide de la France mystérieuse, Paris, Presses pocket, 1975, 251 p.
 La Science des symboles. Contribution à l'étude des principes et des méthodes de la symbolique, Paris, Payot, 1976, 292 p.
 (dir.) avec Marina Scriabine, René Guénon et l’actualité de la pensée traditionnelle, Actes du colloque internationnal de Cerisy-la-Salle, 13-20 juillet 1973, Paris, Arche de Toth, 1981.
 Articles dans l’Encyclopedia Universalis (Alchimie, Histoire des cartes à jouer, Divination, Démonologie, Magie, Occultisme, Sociétés secrètes, Tradition, Théorie des Eléments)

Примечания

Ссылки 
 René Alleau на LesEditionsDeMinuit.eu 
 Книги автора René Alleau на OpenLibrary.org 
  RENÉ ALLEAU: Hermés a dějiny věd  

Историки Франции
Писатели Франции XX века
Философы Франции XX века
Писатели по алфавиту
Историки философии
Традиционализм
Оккультисты
Эзотерики
Конспирологи